Frauentag steht für:

 Internationaler Frauentag, Weltfrauentag
 Hoher Frauentag, meist 15. August, siehe Mariä Aufnahme in den Himmel #Gesetzlicher Feiertag
 kleiner Frauentag, 8. September, siehe Mariä Geburt
 Idsteiner Frauentag, eine jährliche Veranstaltung der Stadt Idstein, siehe Idstein #Regelmäßige Veranstaltungen